Municipio de Valley puede hacer referencia a:

Municipios de Estados Unidos

Arkansas 

 Municipio de Valley (condado de Cleburne, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Washington, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Madison, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Ouachita, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Pope, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Hot Spring, Arkansas)

Dakota del Norte 

 Municipio de Valley (condado de Dickey, Dakota del Norte)
 Municipio de Valley (condado de Kidder, Dakota del Norte)
 Municipio de Valley (condado de Barnes, Dakota del Norte)

Dakota del Sur 

 Municipio de Valley (condado de Beadle, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Day, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Hyde, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Douglas, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Tripp, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Hutchinson, Dakota del Sur)

Illinois 

 Municipio de Valley (condado de Stark, Illinois)

Iowa 

 Municipio de Valley (condado de Pottawattamie, Iowa)
 Municipio de Valley (condado de Guthrie, Iowa)
 Municipio de Valley (condado de Page, Iowa)

Kansas 

 Municipio de Valley (condado de Miami, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Phillips, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Scott, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Osborne, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Ellsworth, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Linn, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Reno, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Kingman, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Sheridan, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Lincoln, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Hodgeman, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Barber, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Rice, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Smith, Kansas)

Míchigan 

 Municipio de Valley (condado de Allegan, Míchigan)

Minnesota 

 Municipio de Valley (condado de Marshall, Minnesota)

Misuri 

 Municipio de Valley (condado de Macon, Misuri)

Nebraska 

 Municipio de Valley (condado de Knox, Nebraska)
 Municipio de Valley (condado de Buffalo, Nebraska)

Ohio 

 Municipio de Valley (condado de Guernsey, Ohio)
 Municipio de Valley (condado de Scioto, Ohio)

Pensilvania 

 Municipio de Valley (condado de Chester, Pensilvania)
 Municipio de Valley (condado de Montour, Pensilvania)